Fignana peut désigner :
Fignana, la commune du Burkina Faso
Fignana, la commune du Mali

Homonymie de localités